Bupleurum perrierii är en flockblommig växtart som beskrevs av Louis Alphonse de Brébisson. Bupleurum perrierii ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
perrierii